Ленинградцы, дети мои… — стихотворение Джамбула (1941).
 Ленинградцы, дети мои… — фильм (1980).